Az 1996-os Veikkausliiga volt a bajnokság 66dik szezonja, 12 csapat küzdött meg a bajnoki címért, de az FC Jazz Pori csapata nyerte meg a bajnokságot.

Alapszakasz

Felsőházi rájátszás

Alsóházi rájátszás

Külső hivatkozások 
 Hivatalos honlap 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en 

Finnlabdarugobajnoksag
Finn labdarúgó-bajnokságok